Mihara peut faire référence à :

Localités japonaises 
 Mihara, une ville de la préfecture de Hiroshima ;
 Mihara, un village de la préfecture de Kōchi  ;
 Mihara-ku, un arrondissement de la ville de Sakai.

Patronymes japonais 
 Mai Mihara (1999-), patineuse artistique ;
 Masatoshi Mihara (1988-), footballeur ;
 Mitsuhiro Mihara (1964-), réalisateur ;
 Tadashi Mihara (1955-), boxeur ;
 Yōko Mihara (1933-2013), actrice.

Géographie 
 Mont Mihara.